Diese Liste stellt alle Teilnahmen der Penn State Nittany Lions an einem Bowl Spiel im College Football dar. Bisher nahmen die Nittany Lions an 51 Bowls teil und können dort eine Bilanz von 30-19-2 (Siegquote: 0,608) vorweisen.

Bowl-Teilnahmen 
Anmerkung zur Liste

Siege (S) sind mit grün, Unentschieden (U) mit gelb und Niederlagen (N) mit rot gekennzeichnet.

Spiele, die in die Overtime gingen, sind mit OT gekennzeichnet.

Häufigste Gegner

Häufigste Teilnahmen an einem Bowl

Einzelnachweise 

Liste (American Football)